Рикардо Гонзалез има више значења:

 Рикардо Гонзалез, Лос Ногалес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рикардо Гонзалез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику